Pulau Jambu (Bangkinang Barat), een plaats in Indonesië
Pulau Jambu (Kampar), een plaats in Indonesië
Pulau Jambu (Cerenti), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing